Saint-Étienne to po francusku Święty Szczepan.

 Saint-Étienne – miasto we Francji
 AS Saint-Étienne – klub sportowy
 Saint Etienne – grupa muzyczna

Ponadto kilkadziesiąt miejscowości w krajach francuskojęzycznych, np.:

Francja 
 Saint-Étienne-du-Grès
 Saint-Étienne-Roilaye
 Saint-Étienne-Cantalès
 Saint-Étienne-Lardeyrol

Kościoły pod wezwaniem Saint-Étienne, tzn. św. Szczepana